El nombre de batalla de Moclín puede designar a dos batallas:

 batalla de Moclín de 1280, también conocida como desastre de Moclín.
 Batalla de Moclín de 1808, más conocida como batalla de Medina de Rioseco.